Под Камионџија може бити:

 Возач камиона, занимање
 Камионџија разбијач, амерички филм из 1977. године
 Камионџије, југословенска серија из 1972. године
 Паја и Јаре, југословенски филм из 1973. године
 Камионџије опет возе, југословенска серија из 1984. године
 Камионџије поново возе, југословенски филм из 1984. године